{{Taxobox début | animal | Palaeoloxodon namadicus | Fauna antiqua sivalensis Plate 12A (1847).jpg|Crâne dElephas namadicus, dans Fauna antiqua sivalensis }}Palaeoloxodon namadicus''' (anc. Elephas namadicus) est une espèce éteinte d'éléphants de la famille des Elephantidae qui vivait au Pléistocène moyen et tardif (entre  et  avant le présent), en Asie (Inde, Chine, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar, Laos, Vietnam). Ce serait l’un des plus grands éléphants connus de tous les temps.

 Étymologie 

Le nom de genre Palaeoloxodon est un nom en latin scientifique formé à partir de trois étymons grecs anciens, qui s’analysent ainsi 1) παλαιος palaios « ancien, vieux » 2) λοξός loxós, , « incurvé » par opposition à « droit » 3) ὀδών odôn « dent » (Bailly). Soit après latinisation Paleao.lox(o).odon qui peut s’analyser comme , le caractère « ancien » suggérant un ancêtre éteint des Loxodonta, les éléphants d’Afrique.

L’épithète spécifique namadicus est un adjectif latin dérivé de namad, la région du fleuve Narmada en Inde, et du suffixe -icus d’adjectivation des noms, donnant . La Narmada, hindi: नर्मदा, (ou Narbada) est un fleuve qui coule d'est en ouest dans le centre de l'Inde formant la limite traditionnelle entre le Deccan et la plaine indo-gangétique. Cette étymologie est donnée par le paléontologue Hugh Falconer dans Fauna Antiqua Sivalenis où il indique . Le fleuve Narmada était aussi connu sous le nom de Narbada ou anglicisé en Nerbudda.

Les paléontologues britanniques Hugh Falconer et Proby Thomas Cautley ont introduit l'espèce Elephas namadicus dans Fauna antiqua sivalensis, being the fossil zoology of the Sewalik Hills, in the north of India en 1846.

En 1924, le paléontologue japonais  crée  le (sous-)genre  Palaeoloxodon qu’il circonscrit en tant que sous-genre des Loxodonta, les Éléphants d’Afrique (comme l’étymologie de Palaeoloxodon le suggère).

 Description Palaeoloxodon namadicus mesurait jusqu’à  aux épaules, pour un poids estimé de 11 à 16 tonnes (au plus de 20 tonnes). Ce serait l’un des plus grands éléphants connus de tous les temps.

Les mâles portaient de grandes défenses pouvant mesurer jusqu’à  de longueur, légèrement incurvées vers l’intérieur et avec l’extrémité légèrement incurvées vers le haut.

Les femelles étaient plus petites.

Comparé à l’éléphant d’Asie (Elephas), P. namadicus a un crâne plus haut.
Car tous les Palaeoloxodon ont une caractéristique crânienne remarquable, nommée la , une projection antérieure importante du toit du crâne. Saegusa et Gilbert (2008) ont distingué deux morphotypes crâniens de Palaeoloxodon en Eurasie: la « morphe de Stuttgart », avec une crête modérément développée, positionnée haut sur le front, et la « morphe namadicus » avec une crête fortement développée, s'étendant vers l'avant, surplombant une grande partie du front, près de l'ouverture nasale externe. Le morphe de Stuttgart est basé sur le crâne de Palaeoloxodon antiquus SMNS 32888 de Bad Cannstatt à Stuttgart, en Allemagne, alors que le morphe de namadicus est formé d’après Palaeoloxodon namadicus trouvé en Inde.

La présence de morphes crâniens « Stuttgart » et « namadicus » qui ont été constatés en Italie et en Allemagne ne remet toutefois pas en cause la distinction  de deux espèces distinctes de Palaeoloxodon en Europe au cours du Pléistocène moyen (Asier Larramendi et al, 2020). 

 Répartition 
L’aire de répartition de Palaeoloxodon namadicus  comprend

 l’Inde, où ses ossements ont été découverts pour la première fois en 1846 dans le bassin du fleuve Narmada, ainsi que dans la vallée de la Godavari et dans la plaine du Gange. P. namadicus fait partie de la faune de la cordillère du Siwalik s’étendant au Nord de l’Inde, au Sud du Népal et au Nord-Est du Pakistan, sur laquelle de nombreuses études ont été menées.
 la Chine, où à  à l’ouest de Pékin, le bassin sédimentaire de Nihewan 泥河湾, a livré des fossiles de P. namadicus (chin. 納瑪象 Nàmǎxiàng), datés de 1,7-2,2 Ma. D’autres fossiles datant la fin du Pléistocène supérieur, il y a environ , ont été trouvés dans le bassin du fleuve Yangzi et le bassin du Huaihe ainsi que dans le bassin du Huanghe quoique en moins grand nombre.
 le Pakistan où une deuxième molaire de cette espèce a été retrouvée dans la formation de Pinjor à Sardhok, district de Gujrat, Siwalik Hills du Pakistan.
 Sri Lanka, Myanmar, Laos, Vietnam.

Dans la Péninsule Malaise, les anciennes découvertes de fossiles d’éléphants antiques d’abord identifiées comme Palaeoloxodon namadicus, sont remises en cause par des évaluations morphologiques récentes qui les ramènent à Elephas maximus Phylogénie 
En 1973 Maglio, considérait que P. namadicus et P. antiquus étaient synonymes mais des études récentes de la morphologie crânienne et des proportions postcrâniennes (Larramendi et al., 2020) indiquent un statut séparéPalaeoloxodon namadicus est considéré comme étant le descendant de Palaeoloxodon antiquus, bien que certains chercheurs pensent qu’il en était en fait une sous-espèce, à cause de leurs défenses similaires (défenses dites ‘‘droites’’).

 Taxonomie 
Espèces notables de Palaeoloxodon :
 Palaeoloxodon antiquus (Europe, Levant, Kazakhstan), était un peu plus grand que les Éléphants d'Afrique modernes
 Palaeoloxodon chaniensis (Crête), un éléphant nain
 Palaeoloxodon cypriotes (Chypre), un éléphant nain
 Palaeoloxodon falconeri (Sicile et Malte), un éléphant nain
 Palaeoloxodon mnaidriensis (Sicile), un éléphant nain
 Palaeoloxodon namadicus (Asie)
 Palaeoloxodon  naumanni (Sud du Japon)
 Palaeoloxodon recki (Afrique de l'est), le plus ancien et l'une des plus grandes espèces (a vécu il y a 4 à 0,6 millions d'années).
 Palaeoloxodon lomolinoi Références 

 Bibliographie 
 Falconer & Cautley, 1845, Fauna Antiqua Sivalensis, being the fossil zoology of the Sewalik Hills in the North of India.

Elephantidae
Proboscidien du Pléistocène
Mammifère (nom scientifique)